Il termine tractatus, che significa trattato in lingua latina, ricorre in centinaia di titoli di testi antichi, medioevali e moderni di ogni campo. Indicava solitamente una trattazione generica di un argomento. Nella contemporaneità il termine viene spesso utilizzato come nome proprio abbreviato per riferirsi ad opere filosofiche quali:
il Tractatus theologico-politicus, di Baruch Spinoza, del 1670
il Tractatus logico-philosophicus, di Ludwig Wittgenstein, 1921